Мари Савар:
 Савар, Мари Габриэль Огюстен (; 1814—1881) — французский композитор и музыкальный педагог.
 Савар, Мари Эммануэль Огюстен (; 1861—1942) — французский композитор.